Bart Michiels (schaker)
 Bart Michiels (voetballer)